Þverárhyrna kan syfta på följande platser:

Island 

 Þverárhyrna (bergstopp i Island, lat 66,19, long -15,03), Norðurland eystra, 
 Þverárhyrna (bergstopp i Island, lat 66,15, long -16,32), Norðurland eystra, 

Robotskapade Islandförgreningar